Sablons pode se referir a:
 Sablons (Gironde)
 Sablons (Isère)

Desambiguações de topônimos